Marek Gengel e Adam Pavlásek erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati in semifinale.

In finale Yuki Bhambri e Saketh Myneni hanno sconfitto Christopher Rungkat e Akira Santillan con il punteggio di 2-6, 7-6(9-7), [14-12].

Teste di serie 

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (campioni)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)

  Robert Galloway /  Hans Hach Verdugo (primo turno) 
  Marek Gengel /  Adam Pavlásek (semifinale)

Wildcard 

  Maximus Jones /  Palaphoom Kovapitukted (primo turno)

  Pruchya Isaro /  Thantub Suksumrarn (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nonthaburi Challenger II 2023